Hieroteusz (Kosakow)
 Hieroteusz (Malicki)
 Hieroteusz I (patriarcha Aleksandrii)
 Hieroteusz II (patriarcha Aleksandrii)